de heilige Willibrord
 St. Willebrord, een kerkdorp van Rucphen
 Sint Willibrordus (Curaçao), een dorp op Curaçao
 Sint Willibrordus (molen), een molen in Bakel